Бородатый воббегонг () — единственный вид одноимённого рода семейства ковровых акул отряда воббегонгообразных. Эти акулы встречаются на мелководье в коралловых зарослях у северного побережья Австралии, Новой Гвинеи и островах этого региона. Максимальная зарегистрированная длина 1,8 м. У них приплюснутые и широкие голова и тело. Голова обрамлена характерной бахромой, образованной кожными лоскутами, которые доходят до подбородка. Эта бахрома наряду с пёстрой окраской помогает им слиться с окружающим фоном.

Бородатые воббегонги ведут преимущественно ночной образ жизни. Они держатся на ограниченном . Их рацион состоит из рыб, головоногих и ракообразных. Они размножаются яйцеживорождением. Зарегистрированы случаи неспровоцированных нападений на человека: акулы могут укусить, если их потревожить, кроме того, они могут спутать человека с добычей.

Таксономия 
Впервые вид был научно описан в 1867 году голландским ихтиологом Питером Блекером. Его описание базировалось на двух особях, одна из которых была поймана у острова Вайгео, а другая у острова Ару, Индонезия. Учёный дал новому виду название, происходящее от слов  — «борода» и  — «волосатый» и отнёс его к роду Crossorhinus (синоним рода ковровых акул). В 1908 году Чарльз Тейт Риган создал для этого вида новый род бородатых воббегонгов , название которого происходит от слов  — «сильно»,  — «бахрома» и  — «нос». Впоследствии Риган пересмотрел основной признак (расстояние между четвёртой и пятой жаберной щелями), на основании которого он выделил отдельный род бородатых воббегонгов и признал его синонимом рода ковровых акул. Поздние авторы также признавали бородатых воббегонгов отдельным родом или синонимом рода .

Морфологические исследования эволюционных взаимоотношений бородатых воббегонгов ещё не завершены, но в целом этот вид можно признать одним из наиболее близко производных семейства ковровых акул. В 2009 году филогенетический анализ на основании митохондриальной и ядерной ДНК выявил, что этот вид напротив является базальным по отношению к прочим воббегонгам за исключением североавстралийского воббегонга. Этот результат поддерживает синонимизацию рода Eucrossorhinus и рода Orectolobus. Методом молекулярных часов установлено, что видообразование бородатых воббегонгов произошло 11—6 миллионов лет назад, что совпадает со временем существенных географических изменений и образованием в ареале коралловых рифов как среды обитания.

Ареал 
Бородатые воббегонги обитают у северного побережья Австралии от  на западе до Бандаберга на востоке, а также у берегов Новой Гвинеи и островов Вайгео и Ару. Дополнительные данные о присутствии этого вида в водах Малайзии официально не подтверждены. Эти распространённые донные акулы встречаются на континентальном шельфе, они населяют коралловые рифы от зоны прибоя до глубины около 50 м.

Описание 
У бородатых воббегонгов приплюснутые и широкие голова и тело. Ширина головы превышает её длину и составляет 11 % от общей длины. Голову от кончика рыла до оснований грудных плавников покрывает непрерывная бахрома из кожных лопастей, включая «бороду» на подбородке. Ноздри обрамлены длинными ветвящимися усиками и окружены желобками, которые соединяют их с ртом. Над глазами имеются бугорки, позади глаз расположены превосходящие их по размеру брызгальца. Крупный рот находится перед глазами и сдвинут почти на конец рыла. Нижняя челюсть усеяна бороздками, которые тянутся от углов рта к его середине. Во рту имеются 23—26 верхних и 19 нижних зубных рядов. Каждый зуб оканчивается тонким остриём. Три верхних и три нижних ряда симфизальных зубов особенно длинные и имеют форму клыков. Имеются 5 пар коротких жаберных щелей.

Ширина туловища в области начала оснований грудных плавников приблизительно равна длине головы. Грудные и брюшные плавники очень крупные, широкие и закруглённые. Расстояние между началом оснований грудных и брюшных плавников равно длине основания грудных плавников и меньше дистанции между основаниями и свободными кончиками брюшных плавников. Спинные плавники довольно высокие, с коротким основанием. Шипы у их оснований отсутствуют. Первый спинной плавник немного крупнее второго. Его основание начинается на уровне последней четверти основания брюшных плавников. Высота первого спинного плавника примерно равна длине его основания, которая меньше длин брюшных плавников. Дистанция между спинными плавниками превышает длину внутреннего края первого спинного плавника и чуть больше чем ½ его основания . За брюшными плавниками туловище резко сужается, переходя в короткий хвостовой стебель. Расстояние от начала основания брюшных плавников до основания хвостового плавника почти равно длине головы. Основание анального плавника начинается на уровне середины основания второго спинного плавника. Анальный плавник в 2 раза меньше второго спинного плавника. Хвостовой плавник короткий, асимметричный, у края верхней лопасти имеется большая вентральная выемка, нижняя лопасть неразвита. Окраска пёстрая, мозаичная, состоит из многочисленных мелких тёмных пятнышек, разбросанных по серому или жёлто-коричневому фону; иногда встречаются тёмные полосы. Этот узор распространяется на вентральную поверхность хвостового плавника и краёв грудных и брюшных плавников. Остальная вентральная поверхность тела окрашена в белый цвет. Максимальная зарегистрированная длина 1,8 м. Большинство авторов считают, что прежние данные о максимальном размере 3,7 м были ошибочными.

Биология 
Пёстрая окраска и пышная кожаная бахрома обеспечивают ковровым воббегонгам, которые, вероятно, являются самыми медленными пловцами среди родственных видов, прекрасную маскировку. Они ведут одиночный образ жизни и большую часть дня проводят лёжа неподвижно в пещерах или под рифами, свернув хвост полукольцом. У этих акул ограничен индивидуальный участок обитания, на котором имеются несколько часто используемых укрытий. Несмотря на малую активность днём они способны охотится из засады, привлекая добычу волнообразными движениями хвоста, похожего на рыбку. Ночью ковровые воббегонги активизируются и выплывают на риф охотиться.

Рацион ковровых воббегонгов состоит из костистых и хрящевых рыб, ракообразных и головоногих. Их вместительный рот позволяет заглатывать крупную добычу, задокументирован случай, когда ковровый воббегонг длиной 1,3 м съел метровую коричневополосую азиатскую акулу. В дневное время ковровые воббегонги являются оппортунистическими . Они охотятся на стайных рыб, ведущих ночной образ жизни, таких как рыбы-белки, мирипристины и пемферовые, которые часто прячутся вместе с ними в одних укрытиях. Крошечные рыбки и рачки устраиваются на голове воббегонгов, привлекая крупных рыб, которые становятся их добычей. Наблюдения за воббегонгами в неволе показали, что они активно приманивают жертву. Заметив поблизости привлекательный объект они начинают медленно покачивать хвостом из стороны в сторону. Хвост воббегонга похож на небольшую рыбку, сходство увеличивает тёмное  у основания. Как правило, акулы отдыхают с приподнятой головой и способны одним броском схватить любую добычу, приблизившуюся к их хвосту.

На ковровых воббегонгах паразитируют ленточные черви Parachristianella monomegacantha. Они привлекают креветок-чистильщиков (Leander urocaridella и ) и губанчиков . Этот вид подобно прочим воббегонгам размножается, по-видимому, яйцеживорождением. Однажды спаривающихся ковровых воббегонгов наблюдали ночью в пещере. Длина новорождённых около 20 см. Взрослый самец коврового воббегонга имел в длину 1,2 м.

Взаимодействие с человеком 
Зарегистрировано несколько неспровоцированных нападений ковровых воббегонгов на человека, этот вид считается самым агрессивным среди воббегонгов.  писал в 1940 году, что ковровые воббегонги нападают и убивают аборигенов Папуа Новой Гвинеи. Хотя это заявление спорно, известно, что они способны нанести тяжелые повреждения. Несмотря на потенциальную опасность этот вид привлекателен для экотуризма и аквалангисты приближаются к бородатым воббегонгам безо всяких последствий. Учитывая камуфлирующую окраску и плохое зрение, людям следует с осторожностью обращаться с этими акулами. Они хорошо уживаются в неволе, иногда их продают для содержания в домашних аквариумах.

Вид не представляет интереса для коммерческого рыбного промысла, хотя пёстрая шкура ценится, из неё выделывают кожу. В водах Австралии этих акул не ловят. Наибольшую опасность для популяции представляет ухудшение среды обитания (загрязнение, разрушение кораллов и рыбалка с динамитом).
Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

Примечания

Ссылки 
 

Ковровые акулы
Рыбы Индийского океана